В этот список включены ведущие ежедневные и еженедельные газеты Казахстана.

Государственные республиканские и областные газеты 
Государственные республиканские и областные газеты которые существовали и существует при областном акимате и маслихате

Средства массовой информации местного уровня находившихся в собственности акиматов до 2021 года, Областные газеты

Ежедневные

Еженедельные

Агентства новостей 
 Ак жаик
 Ирбис
 Казэкон
 Хабар
 Tengrinews.kz
 Деловой Казахстан (DK News Agency)
 NUR.KZ

Примечания

См. также 
 Средства массовой информации Казахстана
 Районные и городские газеты Казахстана

Казахстан

Списки:Казахстан